Xiaogang bezeichnet:

 Xiaogang (Kaohsiung) (小港區), Stadtbezirk von Kaohsiung auf Taiwan
 Xiaogang (Dongxiang) (孝岗镇), Großgemeinde im Kreis Dongxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xiaogang (Fengcheng) (小港镇), Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xiaogang (Xiaonan) (肖港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiaonan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xiaogang (Beilun) (小港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Beilun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xiaogang (Shibei) (小港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shibei in der chinesischen Provinz Shandong

Namensträger
 Zhang Xiaogang (* 1958), chinesischer Künstler